

Biografia
Suo fratello minore, Dean, è un attaccante del Milton Keynes Dons.

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili del Tottenham, durante il resto della sua carriera ha militato prevalentemente nelle serie inferiori del calcio inglese fatta eccezione una breve esperienza in Danimarca all'Akademisk Boldklub.

Nazionale
Con la Nazionale Under-20 dell'Inghilterra, ha preso parte al Mondiale Under-20 2003 disputando due incontri.

Collegamenti esterni